Монто́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 480 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Бордо, 50 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Монто на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монто на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь